Schlossberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Hinter Schloss, bergstopp i Uri,

Tjeckien 

 Zámecký vrch (berg),

Österrike 

 Grazer Schloßberg, berg i staden Graz, 
 Schloßberg (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Leibnitz, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar